Каллиграф — мастер каллиграфии.

Каллиграф — украинская фамилия.
 Владимир (Каллиграф) (ум. 1760) — православный богослов, архимандрит Русской православной церкви.
 Калиграф, Иван Иванович (ум. 1780) — московский драматический актёр.